Erucius ist der Gentilname folgender Personen:
 Terentius Strabo Erucius Homullus, römischer Suffektkonsul 83
 Gaius Erucius Clarus, römischer Senator
 Gaius Iulius Erucius Clarus Vibianus († 197), römischer Konsul 193
 Sextus Erucius Clarus († 146), römischer Konsul 146

Erucius ist der Name einer Heuschreckengattung, siehe Erucius (Gattung)